Harku (beek), een beek in Estland
 Harku (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Harjumaa
 Harku (plaats), een plaats in Estland, gemeente Harku